Sentul International Circuit, een racecircuit in Indonesië.
 Sentul (Babakan Madang), een bestuurslaag in Indonesië.
 Sentul (Balaraja), een bestuurslaag in Indonesië
 Sentul (Cluwak), een bestuurslaag in Indonesië
 Sentul (Gading), een bestuurslaag in Indonesië
 Sentul (Gringsing), een bestuurslaag in Indonesië
 Sentul (Purwodadi), een bestuurslaag in Indonesië
 Sentul (Tanjung Batu), een bestuurslaag in Indonesië.
 Sentul (Tembelang), een bestuurslaag in Indonesië